Labarna puede hacer referencia a lo siguiente:
 
 Labarna I.— Primer rey de Hatti.
 Labarna II.— Nombre original de Hattusili I, segundo rey de Hatti.
 Labarna (título).— Título ceremonial de los reyes hititas adoptado en honor del primer rey Labarna.